Copestake ist der Name von
Ann Copestake, Computeringuistin
Joe Copestake (* 1859), englischer Sportler
Levi Copestake, englischer Sportler
Weiteres
Copestake Peak, Antarktika